Sandwichplatte steht für:

 plattenartiges Bauteil in Sandwichbauweise
 Servierplatte mit Sandwiches
 Sandwichplatte (tektonische Platte), tektonische Platte im Südpolarmeer westlich der Süd-Sandwich-Inseln, siehe Liste der tektonischen Platten